Plaça de Sant Jaume (Barcelona), vial a la ciutat de Barcelona
 Plaça de Sant Jaume o Plaça de Jaume I, plaça a la ciutat de Vilafranca del Penedès (l'Alt Penedès) 
 Plaça de Sant Jaume (Espolla) vial a l'Alt Empordà
 Plaça de Sant Jaume (Villena), vial a l'Alt Vinalopo
 La Plaça de Sant Jaume (la Molsosa), collada a cavall dels termes municipals de la Molsosa, a la comarca del Solsonès, i de Sant